

Geografia 
Fane – frazione del comune di Negrar;
Fane – fiume irlandese;
Fane – località della Papua Nuova Guinea;

Personaggi 
Orl Fane – personaggio del libro La Spada di Shannara;

Persone 
Lassana Fané – (1987-) calciatore maliano, di ruolo centrocampista;
Sarah Fane – (1785-1867) nobildonna inglese;
Francis Fane, XII conte di Westmorland – (1825-1891) nobile e ufficiale inglese;
John Fane, XI conte di Westmorland – (1784-1859) politico, generale e ambasciatore inglese;
John Fane, X conte di Westmorland – (1759-1841) nobile e politico inglese;
Mildmay Fane, II conte di Westmorland – (1602-1666) nobile e politico inglese;
Francis Fane, I conte di Westmorland – (1580-1629) nobile e politico inglese;
Fane di Alicarnasso – mercenario ionico;